Montcornet (02340), commune française de l'Aisne.
 Montcornet (08090), commune française des Ardennes.

Voir aussi 

 Bataille de Montcornet menée le 17 mai 1940 par le colonel de Gaulle à la tête de la 4e division cuirassée lors de la bataille de France (Seconde Guerre mondiale).
 Montcornet-en-Ardenne, ancienne commune française des Ardennes, fusion de Cliron et de Montcornet, qui a existé de 1973 à 1989.
 Moncornet, peintre du .